Синодское — название населённых пунктов в России:

 Синодское — село в Шемышейском районе Пензенской области.
 Синодское — село в Воскресенском районе Саратовской области.

См. также 
 Синодское сельское поселение